Джилас — фамилия. Известные носители:
 Джилас, Владимир (род. 3 марта 1983) — сербский футболист, нападающий.
 Джилас, Драган (род. 22 февраля 1967) — сербский политик, мэр Белграда с июля 2008 года по ноябрь 2013 года.
 Джилас, Милован (12 июня 1911 — 20 апреля 1995) — югославский политический деятель и литератор, популяризатор концепции «нового класса».